Козник може бити:

 Козник (Ораховац), насеље у општини Ораховац, Призренски управни округ, КиМ, Република Србија
 Козник (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Златиборски управни округ, Република Србија

или

 Козник, тврђава код Александровца коју народна традиција се повезује са челником Радичем Поступовићем.
 Козник (брезнички), тврђава код Пљеваља.